Mohelnice bezeichnet in Tschechien

Mohelnice (Müglitz), Stadt im Okres Šumperk 
Mohelnice u Nepomuka (Mohelnitz), Gemeinde im Okres Plzeň-jih 
Mohelnice nad Jizerou (Mohelnitz a. d. Iser), Gemeinde im Okres Mladá Boleslav
Mohelnice (Mohelnitz), Ortsteil der Gemeinde Křešín u Pacova, Okres Pelhřimov
Mohelnice (Krupka) (Böhmisch Müglitz), Wüstung in der Gemeinde Krupka, Okres Teplice

Mohelnice, tschechischer Name des Flusses Müglitz (Fluss) im Erzgebirge